Lista dos kata praticados no estilo Shito-ryu, do mestre Kenwa Mabuni, por escola.

Ver também 
 Katas do estilo shito ryu

Katas do caratê